Административное деление Словении подразумевает разделение территории Словении на 212 муниципальных образований (общин), из которых 11 имеют статус городских общин.
В целях обеспечения национальной статистики в Статистическом управлении Республики Словении территория страны разделена на 12 статистических регионов (регий):

Список общин 
Жирным выделены городские общины Словении.

Примечания

Ссылки 
 Список общин Словении